

Patronyme 
Le nom Haan ou de Haan est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique).

 Annemiek De Haan (1981-), rameuse d'aviron néerlandaise.
 Arie Haan (né en 1948), footballeur néerlandais.
 Calvin de Haan (né en 1991), joueur de hockey sur glace canadien
 Edmond Haan (1924-2018), ancien footballeur français
 Ignacio Haan (1750 ou 1758-1810), architecte espagnol
 Jacob Israël de Haan (1881-1924), écrivain néerlandais et militant antisioniste. 
 Jacob de Haan (né en 1959), compositeur de musique néerlandais.
 Jo de Haan (1936-2006), coureur cycliste néerlandais.
 Jacob Meyer de Haan (1852-1895), peintre néerlandais.
 Wilhelm Haan (1801-1884), théologien saxon.
 Willem de Haan (1801-1855), zoologiste néerlandais.

Toponyme 
 Haan, ville allemande en l'arrondissement de Mettmann en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 De Haan, nom néerlandais de la commune du Coq, en Belgique (province de Flandre-Occidentale).

Homonymie de patronyme